Masami Kuvašima (japonsko 桑島 正美), japonski dirkač Formule 1, * 14. september 1950, Kumagaya, Japonska.

Moral bi nastopiti na domači in zadnji dirki sezone 1976 za Veliko nagrado Japonske, toda moštvo Walter Wolf Racing ga je zaradi nasprotovanja sponzorjev po prvem prostem treningu zamenjalo s Hansom Binderjem.

Popoln pregled rezultatov Formule 1
(legenda)

Živeči ljudje

Japonski dirkači
Japonski vozniki Formule 1
Wolfovi dirkači Formule 1
Dirkači Formule 1, ki niso nikoli štartali